Сухая Россошь:

 Сухая Россошь — река в России.
 Сухая Россошь — хутор, Подгоренский район, Воронежская область, Россия